Jack Jones může být:

 Jack Jones (spisovatel) (1884–1970) – velšský romanopisec a dramatik
 Jack Jones (ragbista) (1886–1951) – velšský ragbista
 Jack Jones (novinář) (1924–2011) – americký novinář
 Jack Jones (zpěvák) (* 1938) – americký zpěvák